Панча Шила (Панча Сила) (санскрит) — буквально «пять принципов», словесная формула, заимствованная из буддизма. В различных формах используется в религиозной и политической жизни:

 Панча Шила (буддизм) — пять основных буддийских принципов;
 «Панча шила» или Пять принципов мирного сосуществования — идеологическое основание сосуществования Индии и Китая;
 Панча Сила — основные принципы индонезийской государственности, сформулированные первым президентом Индонезии Сукарно.